Greystoke (Cumbria), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Cumbria
 Tarzan, een personage met de Engelse naam John Clayton, Lord Greystoke II
Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes, een film uit 1984